

Geografia 
 Francia
Goncourt – comune dell'Alta Marna
 Goncourt – antico comune della Marna, ora parte di Matignicourt-Goncourt

Persone 
Edmond de Goncourt – scrittore e critico letterario francese, fratello di Jules
Jules de Goncourt – scrittore francese, fratello di Edmond

Trasporti 
Goncourt – stazione della metropolitana di Parigi

Altro 
Académie Goncourt – organizzazione culturale francese
Premio Goncourt – premio letterario francese
Prix Goncourt des lycéens – premio letterario francese